Mannlicher ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Mannlicher (1882–1973), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Ferdinand Mannlicher (1848–1904), österreichischer Erfinder und Waffenkonstrukteur

Mannlicher steht für:

 Mannlicher Modell 1895, Repetiergewehr
 Mannlicher-Schönauer, Repetiergewehr
 System Mannlicher, Begriff aus der Waffentechnik
 Steyr Mannlicher, österreichischer Schusswaffenhersteller
 Steyr Mannlicher Modell 1901, Selbstladepistole
 7,65 mm Mannlicher, Patrone

Siehe auch:

 Männlich
 Männlichen, Berg in den Berner Voralpen
 Gondelbahn Grindelwald–Männlichen